Albert Gröning ist der Name folgender Personen:

* Albert Gröning (Ratsherr) (1675–1737), deutscher Politiker, Ratsherr in Bremen
 Albert Gröning (Politiker, 1707) (1707–1781), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bremen
 Albert Gröning (Jurist) (1784–1843), deutscher Jurist
 Albert Gröning (Politiker, 1839) (1839–1903), deutscher Politiker, Senator und Bürgermeister von Bremen
 Albert Heinrich von Gröning (1867–1951), deutscher Verwaltungsjurist